HMS Iron Duke är namnet som tre fartyg i brittiska flottan Royal Navy har burit efter Duke of Wellington, med smeknamnet "Iron Duke". 

 , var ett slagskepp sjösatt 1870, slutbetald 1893 och såld 1906
 , var ett slagskepp sjösatt 1912 och såld 1946. Hon var den brittiska flottans flaggskepp under slaget vid Jylland
 , är en fregatt Type 23 sjösatt 1991

Se även
 HMS Duke of Wellington, var ett 131-kanoners första klass linjeskepp som också döptes efter den första Duke of Wellington